De Alphadontidae is een familie van uitgestorven buideldierachtigen die in het Laat-Krijt in Noord-Amerika leefden. 

Naamgever van de familie is Alphadon. Verwanten zijn Protalphodon en Turgidodon. De alphadontiden waren waarschijnlijk insectivoren.

De Alphadontidae behoren tot de Marsupialiformes. Ze vormen een clade met de buideldieren en verschillende andere Noord-Amerikaanse groepen uit het Krijt. De positie van de Alphadontidae binnen de Metatheria is in onderstaand cladogram weergegeven.

Uitgestorven buideldieren
Krijt